Ivan Alves Filho (Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1952) é um historiador, jornalista e documentarista brasileiro. É autor de mais de uma dezena de livros.

Biografia 
Nascido no Rio de Janeiro, em 1952, Ivan Alves Filho é historiador, licenciado pela Universidade Paris-VIII (Sorbonne) e pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, onde obteve uma maîtrise em História da América Latina e um DEA (Diploma de Estudos Aprofundados, equivalente aos créditos de doutorado e aprovação de um projeto de tese) em História.

Concedeu, entre 1988 e 2009, dezenas de entrevistas sobre o seu trabalho a diversos órgãos da imprensa brasileira e, mesmo, internacional. Seus livros vem sendo resenhados e comentados pelos principais publicações do Brasil desde a segunda metade dos anos 80 do século passado. Entre elas, o Estadão, a Folha de S. Paulo, o Jornal do Brasil, O Globo, a Gazeta Mercantil, o jornal Zero Hora, e as revistas Época e Isto É. Muitos de seus livros estão catalogados em prestigiosas bibliotecas do mundo inteiro. Alguns de seus livros foram, inclusive, roteirizados para cinema e documentários (caso de Memorial dos Palmares e Aparecida Azedo - Uma pintura de conto de fadas). Fora isso, nomes conceituados da cultura brasileira e internacional contemporâneas - e podemos citar o poeta Ferreira Gullar, o arquiteto Oscar Niemeyer, o historiador Stuart Schwarz e a antropóloga Berta Ribeiro - fizeram referências a seus livros e ensaios. 

Exercendo o jornalismo desde a primeira metade dos anos 70, Ivan Alves Filho trabalhou e colaborou em cerca de duas dezenas de publicações brasileiras, entre as quais a revista de economia Banas (correspondente em Paris em 1974 e 1975), a revista de cultura Módulo (correspondente em Paris, entre 1977 e 1982; dirigida por Oscar Niemeyer), os Cadernos do Terceiro Mundo e o Almanaque Brasil (que formulou, em 1992). Editou, entre 1984 e 1993, o Guia do Terceiro Mundo, posteriormente intitulado Guia do Mundo, publicação lançada em português, espanhol e inglês. E, entre 1984 e 1985, foi editor dos suplementos culturais do Jornal do País, do Rio de Janeiro. Foi, ainda, diretor-adjunto da publicação Brasil Mais, editada no Rio de Janeiro, entre 1996 e 1997.  Ao longo de sua carreira, entrevistou na Europa personalidades como o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o psiquiatra Tony Lainé e o fotógrafo Henri Cartier-Bresson.

Ivan Alves Filho lecionou História e Economia Política e dá conferências históricas em várias cidades do Brasil e do Exterior (notadamente no Colóquio Internacional sobre Escravidão, convocado pela Unesco em Évora, Portugal, em dezembro de 2001).

Em diferentes momentos, atuou como pesquisador associado de órgãos como o Centro de Memória da Associação Brasileira de Imprensa (1984-1985), o Centro de Memória Social Brasileira, da Universidade Cândido Mendes (1985-1986), o Núcleo de Pesquisas sobre o Índio Brasileiro, da Universidade Estadual de São Paulo (1988-1989) e o Centro Brasileiro de Estudos Latino-americanos (2001).

Como documentarista, dirigiu, entre outros filmes,  A casa de Astrojildo (sobre o intelectual revolucionário Astrojildo Pereira), A democracia como meio e fim (sobre o dirigente comunista Armênio Guedes), Morrer se preciso for (sobre o antropólogo Mércio Gomes), (todos esses em 2008) , O Partido do samba (sobre Sérgio Cabral), A necessidade da Arte (sobre Leandro Konder), em 2007, O construtor de sonhos (sobre Oscar Niemeyer), A luta poética (sobre Ferreira Gullar), Nada além da liberdade (sobre Antônio Ribeiro Granja), (todos em 2006) e Zuleika Alambert - Uma mulher na História e Jaime Miranda - Uma Voz do Povo (respectivamente em fevereiro e março de 2005), entre outros.

Dirigiu e apresentou, ainda, vários programas de cultura brasileira em emissoras de rádio (respectivamente em 1985-1986; 2002-2003 e 2005/2006). Atualmente (2009), Ivan Alves Filho organiza o suplemento Tempo de Cultura, no jornal Terceiro Tempo, sediado no Rio de Janeiro. E coordena o projeto de pesquisa Brasileiros e militantes desde julho de 2003, para a Fundação Astrojildo Pereira, de Brasília. É, ainda, editor do portal da referida Fundação desde março de 2007. 

Em 2019, o seu livro PCB-PPS e a cultura brasileira: apontamentos, editado pela Fundação Astrojildo Pereira, passou a integrar os Arquivos Marxistas na Internet .

Obra 

 Memorial dos Palmares. Rio de Janeiro: Xenon, 1988.
 História pré-colonial do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Europa, 1993.
 Giocondo Dias: Uma Vida na Clandestinidade. Rio de Janeiro: Mauad, 1997.
 Brasil, 500 anos em documentos. Rio de Janeiro: Mauad, 1999.
 História dos Estados Brasileiros. Rio de Janeiro: Revan, 2000.
 Cozinha brasileira com recheio de história. Rio de Janeiro: Revan, 2000.
 Velho Chico Mineiro: diário de uma viagem às cidades barranqueiras do Rio São Francisco. Belo Horizonte: Pancron, 2002.
 A pintura como conto de fadas: Aparecida Azedo. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira, 2003.
 O PCB-PPS e a cultura brasileira: apontamentos. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira, 2012.
 O historiador e o tapeceiro. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira, 2015.

Como organizador:

 Tudo é política (Nelson Werneck Sodré). Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
 Itamar Franco: homem público democrata e republicano. Brasília: Fundação Astrojildo Pereira, 2011.

Historiadores do estado do Rio de Janeiro
Jornalistas do Rio de Janeiro

Ligações externas